Kinugasa es el nombre de ocho montes japoneses:

 Monte Kinugasa (Kanagawa).
 Monte Kinugasa (Aichi).
 Monte Kinugasa (Kioto). 
 Monte Kinugasa (Hyōgo). 
 Monte Kinugasa (Nara).
 Monte Kinugasa (Wakayama).
 Monte Kinugasa (Tottori).
 Monte Kinugasa (Okayama).